Zwackh oder Zwack ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver von Zwackh auf Holzhausen (1756–1843), bayerischer Regierungspräsident des Rheinkreises
 Philipp von Zwackh auf Holzhausen (1766–1839), bayerischer Geheimrat und Direktor des Oberappellationsgerichts